Гарлон Грин (; род. , Хьюстон, штат Техас, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда.

Карьера 

В NCAA Грин выступал за команду Техасского христианского университета. В высшем дивизионе студенческого баскетбола США он провёл 4 сезона (2009-2013).

С 2015 по 2016 год Грин выступал в немецкой Бундеслиге в составе «Тайгерс Тюбинген». Средние показатели Гарлона в чемпионате Германии составляли 13,3 очка в среднем за игру в сезоне 2016/2017 и 9,2 очка в сезоне 2017/2018. В декабре 2016 года Грин был отчислен из немецкой команды и завершал сезон 2017/2018 в бельгийском клубе «Бельфиус Монс-Эно», где был самым результативным игроком.

В июле 2018 года Грин принял участие в Летней лиге НБА в составе клуба «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего подписал с «Пеликанами» контракт, но позднее был отчислен.

В ноябре 2018 года Грин заключил соглашение до конца сезона 2018/2019 с «Химками» с опцией выхода из контракта. В составе команды провёл 15 матчей, его средние показатели составили 5,2 очка, 0,6 передачи и 1,7 подбора. В феврале Гарлон покинул «Химки» в связи с окончанием срока действия контракта.

Свою карьеру Грин продолжил в «Хапоэле» (Тель-Авив).

В августе 2019 года Грин стал игроком «Енисея». В 12 матчах Единой лиги ВТБ Гарлон набирал 8,0 очка и 3,1 подбора в среднем за матч.

Сезон 2020/2021 Грин начинал в «Анвиле», но в декабре 2020 года перешёл в «Орадю».

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «ТКУ Хорнд Фрогз» (баскетбол)
Игроки «Канберра Ганнерс»
Игроки БК «Кумамото Уолтерс»
Игроки БК «Тайгерс Тюбинген»
Игроки БК «Бельфиус Монс-Эно»
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Хапоэль» Тель-Авив
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК «Анвил»
Игроки БК «Орадя»